Сезон 2018 года чемпионата мира по ралли — 46-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Календарь сезона состоял из тринадцати этапов, стартовал 25 января в Монако и завершился 18 ноября в Австралии. 

Пилоты имели право участвовать в соревнованиях на автомобилях, соответствующих требованиям World Rally Car и Group R. Однако только производители, автомобили которых были подготовлены согласно регламенту 2017 года, набирали очки в зачёт производителей. Категориями поддержки выступили WRC-2, WRC-3 и на отдельных этапах чемпионат мира среди юниоров. 

Борьба за титул велась между пилотами трёх команд: Себастьеном Ожье на Ford Fiesta, Тьерри Невиллем на Hyundai i20 Coupe и Оттом Тянаком, перешедшем из M-Sport в Toyota. Но хотя по ходу сезона пилоты и менялись несколько раз позициями, в итоговой классификации они расположились в том же порядке, что и в прошлом году. Чемпионами в шестой раз подряд стали французы Себастьен Ожье и Жюльен Инграссия. Начали сезон они с трёх побед в четырех первых гонках, но в дальнейшем команда M-Sport начала отставать в гонке обновлений и лишь некоторая нестабильность основных конкурентов позволила Ожье завоевать очередной титул. Тьерри Невилль в 2018 году имел наибольшие шансы на долгожданную победу в мировом первенстве и лидировал большую часть сезона, но не слишком удачное окончание года перечеркнула все его надежды. Особенно катастрофичным для него стал последний этап в Австралии, когда он попал в аварию на одном из последних спецучастков. А следом за ним то же самое случилось и с другим претендентом на титул - эстонцем Оттом Тяноком. Как бы то ни было, сезон 2018 года стал первым за много лет, когда интрига в чемпионате сохранялась буквально до самого конца. 

Что касается статистических показателей, то в большинстве из них лидером является Отт Тянак и Toyota: он делит первое место с Ожье по количеству побед (четыре), с Ожье и Невиллем - по количеству подиумов (шесть), а по выигранным спецучасткам (70) и лидированию в гонках (86) заметно их превосходит. В прошлом году по большинству этих показателем лидером являлся Тьерри Невилль.  

В 2018 году состоялось возвращение на три этапа девятикратного чемпиона мира Себастьена Лёба, которое завершилось для него победой на Ралли Испании (через пять лет после предыдущего триумфа на Ралли Аргентины 2013).  Также впервые поднялся на пьедестал почёта финский гонщик Теему Сунинен. 

Toyota Gazoo Racing WRT, значительно усилившаяся после прихода Отт Тянака, уверенно выиграла в зачёте производителей на второй год после возвращения в турнир. А M-Sport напротив откатилась только на третье место. Citroën, как и в прошлом году, замкнул четверку.

Календарь сезона
В календаре сезона состоялось только два крупных изменения по сравнению с предыдущим годом. Ралли Польши было исключено после многочисленных предупреждений от ФИА по поводу уровня безопасности. Освободившееся место заняло Ралли Турции, впервые после 2010 года. Мероприятие было проведено в окрестностях курортного прибрежного города Мармариса. Также поменяли местами этапы в Испании и Великобритании. Ралли Германии поменяло штаб-квартиру.

Команды и пилоты

Переходы пилотов 

 На три этапа в команду Citroën вернулись Себастьен Лёб и Даниэль Элена. Частичная занятость объяснялась тем, чтобы француз мог продолжить свои выступления в ралли-кроссе и на ралли-рейде Дакар. А вот британец Крис Мик напротив был уволен из команды после первых шести этапов за многочисленные аварии. Фактически Мик был заменён на Мадса Остберга. Также за команду выступили ирландец Крейг Брин и Халид Аль-Кассими из Арабских Эмиратов. В целом, как и в предыдущие несколько лет, у Citroën не было стабильно состава и чётко выраженного лидера.
 После трёх этапов в концовке прошлого сезона Андреас Миккельсен подписал с Hyundai полноценный контракт на полное расписание. Аналогичное было у Тьерри Невилля. Третью машину делили Дани Сордо и Хейден Пэддон. Сордо с этого года прекратил четырехлетнее сотрудничество с Марком Марти и начал работать с Карлосом дель Баррио. 
 Главным событием на рынке пилотов стал переход Отта Тянака из M-Sport в Toyota, где он заменил Юхо Ханнинена. Ханнинен остался в команде в качестве тест-пилота, а его штурман Кай Линдстрём перешел на административную работу. В M-Sport же на место Тянака взяли своего воспитанника Теему Сунинена, который уже принимал участие на отдельных этапах в прошлом году. На французских этапах вместо финна выступал французский гонщик Брайан Боффье.

Ход чемпионата

Этапы и призеры 

Примечания
† — Дистанция ралли была сокращена из-за отмены некоторых спецучастков.

Личный зачёт 

Примечание:
1 2 3 4 5 — позиция на Power Stage, по итогам которого начисляются бонусные очки (5 — за 1-е место, 4 — за 2-е, 3 — за 3-е и т.д.).

Зачёт производителей

Достижения и статистика
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Выигранные Power Stage

Достижения и статистика (команды)
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Выигранные Power Stage

Расположение пилотов по ходу сезона

Примечания

Ссылки 
 www.wrc.com официальный сайт чемпионата мира по ралли
 Статистика сезона на ewrc-results.com

2018 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2018 году
Сезоны WRC